Вимір X (Вимір Ікс) — вигаданий світ з всесвіту черепашок-ніндзя. Придуманий Кевіном Істменом і Пітером Лердом. Вимір X має спіральну будову і розташований в самому центрі Всесвіту. Один з найдавніших вимірів і його історія — складне переплетення історії його світів і незліченні конфлікти рас і народів. У Вимірі X живуть багато персонажів всесвіту черепашок.
У цей вимір колись входила планета Гуану, яку знищив Кренґ. Планети Морбус і Хайробиль — звалище токсичних відходів. Прикраси Виміру X — це світи Едему, системи, в якій цілі планети є природними заповідниками.

Історія 
Вимір Ікс являє собою співдружність розумних планет, розташованих в одній з віддалених від Землі галактик. Багато років там панували мир і спокій, поки одного разу Кренґ і двоє його поплічників — Дракуз і Шрека не захотіли підкорити собі увесь Вимір Ікс. З тих самих пір і донині в цьому місці вирує кровопролитна війна. Легіони кам'яних воїнів Кренґа ведуть безперервні бої з Об'єднаними Силами Виміру Ікс, переважну більшість яких складають нейтрино — жителі однієї з планет, які не бажають мириться з владою загарбників. Після одного з боїв їм вдалося викинути Кренґа разом з Технодромом із Виміру Ікс, і командування його військами прийняв на себе його найкращий генерал — Трааґ. Протягом наступних двох років було укладено тимчасове перемир'я, і Вимір Ікс поясом астероїдів розділили на дві частини — Зону Кренґа, до якої входили всі захоплені ним планети, і Вільну Зону — планети, до яких він так і не дістався.

Через два роки (у серії «Шреддер і Сплінтер») Кренґ разом з Технодромом знову повернувся до Виміру Ікс, і все почалося спочатку — мирний договір його не влаштував, і кам'яні війська знову вторглися у Вільну Зону. Але нейтрино вже знали про його повернення і були готові до нього. Не минуло й року, як армаду Кренґа розбили, і над ним нависла реальна загроза бути спійманим. Переляканий Кренґ вирішив знову сховатися на Землі (у серії «Повернення Технодрома») і, захопивши її, перетворити на свою базу. Але у справу знову втрутилися черепашки, і плани лиходія пішли нанівець. Разом зі Шреддером і мутантами він «застряг» на Землі майже на півтора року, втративши при цьому зв'язок з Виміром Ікс. А там тим часом Об'єднані Війська зупинили вторгнення, але перейти в контрнаступ так і не наважилися. Коли ж Кренґу нарешті вдалося підняти Технодром з-під землі, нове втручання черепашок знову сплутало йому всі карти. Замість того, щоб переправити Землю в Вимір Ікс, туди вирушив тільки Технодром з четвіркою лиходіїв. Кам'яні воїни, не розібравшись, відразу відкрили вогонь, миттєво перетворивши фортецю на купу металобрухту. Технодром впав на покинутий планетоїд десь на околиці Зони Кренґа і пролежав там довгі 2 роки. За цей час Кренґ неодноразово намагався знову завоювати Вимір Ікс, але через втручання нейтрино і черепашок кожного разу зазнавав поразки. Його армія і Технодром за цей час остаточно розвалилися, і незабаром Кренґ знову захотів повернутися на Землю, щоб не бути спійманим.

Зрештою, Кренґ позбавляється і Технодрома і повністю втрачає контроль над Виміром Ікс. Остання його атака захлинається (серія «Черепаший похід»), і він змушений сховатися на віддаленій планеті десь на околиці своєї колишньої Зони. У Вимір Ікс повертаються мир і спокій.

Див. також 

 Кренґ
 Черепашки Ніндзя
 Технодром

Посилання 
 Gopen's Guide to Closed Captioned Video  by Stuart Gopen (1993); Caption Database Inc.; ISBN 0-9635726-0-1.
 Museum of Voices: An Autobiographical Miscellany  by Jay E Valusek (2004); iUniverse; ISBN 0-595-32302-2.
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Return of the Shredder by Peter Laird, Kevin Eastman (1990); Random House Children's Books; ISBN 0-679-80686-5.
Dimension X (radio program)

Черепашки-ніндзя
Вигадані світи